Die Saison 2010/11 war die sechste Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 49. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Der Jetsmark Skakklub, der Skakklubben K41 und der Skakklubben Sydøstfyn lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Alle drei Mannschaften erreichten 45½ Punkte, aufgrund der besten Ausbeute an Mannschaftspunkten wurde Jetsmark vor K41 und Sydøstfyn dänischer Meister. Der Titelverteidiger Århus Skakklub/Skolerne musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.
Aus der 1. Division waren BMS Skak und der Nordre Skakklub aufgestiegen. Während BMS den Klassenerhalt erreichte, musste Nordre zusammen mit dem Nørresundby Skakklub direkt wieder absteigen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2010/11.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 6. und 7. November 2010, 5. Dezember 2010, 15., 16. und 30. Januar 2011, 20. Februar 2011, sowie am 12. und 13. März 2011. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Ballerup und je zwei in Nørresundby ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Aarhus und je zwei in Græsted gespielt. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Aarhus ausgerichtet, während die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2010
Schachveranstaltung 2010
Schachveranstaltung 2011